Het WTA-tennistoernooi van Pune (officieel Royal Indian Open) van 2012 vond plaats van 5 tot en met 11 november 2012 in de Indiase stad Pune. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Het deelneemstersveld was voor driekwart uit Azië afkomstig.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De als eerste geplaatste Nina Brattsjikova bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Andrea Petković (zesde reekshoofd). De halve finales werden bevolkt door voormalig top-vijf speelster Kimiko Date-Krumm, voormalig top-tien speelster Andrea Petković, voormalig top-twintig speelster Tamarine Tanasugarn en een onbekende Oekraïense speelster. Het zevende reekshoofd Elina Svitolina uit Oekraïne versloeg eerst de als zesde geplaatste Andrea Petković en bereikte daarmee voor het eerst in haar carrière een WTA-finale. Daar versloeg deze achttienjarige de als vijfde geplaatste Japanse veterane Kimiko Date-Krumm (42 jaar) in twee sets. Het was Svitolina's eerste WTA-titel, en zij wist deze zonder setverlies te winnen.

Dubbelspel – Het eerste reekshoofd, het Tsjechisch/Sloveense team Eva Birnerová en Andreja Klepač, bereikte de halve finale. Het als tweede geplaatste Russisch/Georgische duo Nina Brattsjikova/Oksana Kalasjnikova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Julia Glushko (Israël) en Noppawan Lertcheewakarn (Thailand) in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke WTA-titel, nadat zij in 2009 een ITF-toernooi in Napels (Italië) hadden gewonnen. Feitelijk was het voor beide dames hun eerste WTA-titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Pune 2012
Pune
Maharashtra